Dupo kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dupo (socken), Hunan,

USA 

 Dupo (ort), Illinois, Saint Clair County, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar